Kocanda bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Kocanda, Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Blatec, Okres Olomouc
 Kocanda, Ansiedlung im Ortsteil Veliká der Gemeinde Bojiště, Okres Havlíčkův Brod
 Kocanda, Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Chaloupky, Okres Beroun
 Kocanda, Ansiedlung im Ortsteil Dolany nad Vltavou der Gemeinde Dolany nad Vltavou, Okres Mělník
 Kocanda, Ortsteil der Gemeinde Herálec na Moravě, Okres Žďár nad Sázavou
 Kocanda, Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Jesenice u Prahy, Okres Praha-západ
 Kocanda, Ortsteil der Gemeinde Kamenný Újezd u Rokycan, Okres Rokycany
 Kocanda, Grundsiedlungseinheit der Stadt Litoměřice, Okres Litoměřice
 Kocanda, Ansiedlung im Ortsteil Přezletice der Gemeinde Přezletice, Okres Praha-východ
 Kocanda, Ansiedlung im Ortsteil Přibyslavice der Gemeinde Vlkaneč, Okres Kutná Hora, siehe Kocanda (Vlkaneč)
 Kocanda, Ansiedlung im Ortsteil Štichovice der Gemeinde Štichovice, Okres Plzeň-sever
 Kocanda, Ansiedlung im Ortsteil Zbrašín der Gemeinde Zbrašín, Okres Louny
 Kocanda, Ansiedlung im Ortsteil Zlín der Stadt Zlín, Okres Zlín